Nauloco puede referirse a:

 Nauloco, antigua ciudad de Sicilia.
 Nauloco, antigua ciudad de Jonia (Asia Menor).
 Nauloco, una isla o un arrecife de Creta.